Eratostene di Atene – oligarca ateniese
 Eratostene di Cirene – intellettuale cireneo
 Eratostene di Crotone – olimpionico greco antico di Crotone